Garrigue je jméno francouzského původu, označuje také křovinový útvar garrigue:

 singulár Garrigue je jméno jižní části pohoří Cévennes v jižní Francii
 plurál Garrigues je časté místní jméno na jihu Francie

Jako příjmení se do českých zemí dostalo s:
 Charlotte Garrigue
ženou prvního prezidenta ČSR:
 Tomáše Garrigue Masaryka
 Jean Garrigues, francouzský historik
 Anabel Medina Garrigues, španělská tenistka
 Daniel Garrigue, francouzský politik
 Philippe Garigue, francouzský politolog
 Bertrand de Garrigues, světec

Obce
 Garrigues (Gard), historická francouzská obec, dnes součást Garrigues-Sainte-Eulalie
 Garrigues (Hérault), francouzská obec v Héraultu
 Garrigues (Tarn), francouzská obec v Tarnu